Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel Sprint (Großschanze/7,5 km) 

Disziplin bei diesen Weltmeisterschaften erstmals ausgetragen

Datum: 27. Februar 1999

Teilnehmer: 62 genannt; 62 gestartet; 54 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Sprint K90/7.5Km - February 27, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. August 2020
 Nordic Combined Sprint K90+7.5km World Championship Ramsau (AUT) - Friday 26.02 auf todor66.com, abgerufen am 19. August 2020
 VM Nordisk Kombination, Ramsau 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 123.

Einzel (Normalschanze K90/15 km) 

Weltmeister 1997:  / Olympiasieger 1998: 

Datum: 20. Februar 1999

Teilnehmer: 61 genannt; 59 gestartet; 54 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Gundersen K90/15.0Km - February 20, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. August 2020
 Nordic Combined Sprint K90 World Championship Ramsau (AUT) - Saturday 20.02 K90 auf todor66.com, abgerufen am 19. August 2020
 VM Nordisk Kombination, Ramsau 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 123.

Mannschaft (Normalschanze K90/4 × 5 km) 

Weltmeister 1997:  (Halldor Skard, Bjarte Engen Vik, Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg) 
Olympiasieger 1998:  (Halldor Skard, Kenneth Braaten, Bjarte Engen Vik, Fred Børre Lundberg)

Datum: 25. Februar 1999

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Team K90/4x5 Km - February 25, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 19. August 2020
 Nordic Combined Team K90 World Championship Trondheim (NOR) - Wednesday 24,Thursday 25.02 auf todor66.com, abgerufen am 19. August 2020
 VM Nordisk Kombination, Ramsau 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 123-124.

Nordische Kombination Manner
Manner 1999